Neohelix major är en snäckart som först beskrevs av A. Binney 1837.  Neohelix major ingår i släktet Neohelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
major